Métro Paris 05